Селью () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сан-Жоржи-ди-Селью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Сан-Криштован-де-Селью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. 
 Сан-Лоренсу-де-Селью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.